Le sigle TNF peut faire référence à :
 Facteur de nécrose tumorale (tumor necrosis factor), selon la liste d'abréviations en médecine
 Famille du facteur de nécrose tumorale, un groupe de cytokines
 

tnf est le symbole de :
 ton-force (1 tnf ≡ 1 sh tn × g = ), avec :
1 short ton = 907,184 74 kg
g = 
1 kN = 1 000 newtons